Giulia Lanciani, accademica italiana
 Pietro Lanciani (1791-1868), ingegnere ed architetto. 
 Pietro Lanciani (1857-1912), musicista ravennate. 
 Rodolfo Lanciani (1845-1929), archeologo.